170-ият източен меридиан или 170° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан, Нова Зеландия и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 10-и западен меридиан.

и170-и източен меридиан